Velika nagrada Nemčije 1963 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 4. avgusta 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 15
| 2:13:06,8
| 2
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 15
| + 1:17,5
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 15
| + 2:44,9
| 6
| 4
|-
! 4
| 26
|  Gerhard Mitter
| Porsche
| 15
| + 8:11,5
| 15
| 3
|-
! 5
| 20
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 14
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 16
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 14
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 9
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 14
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 4
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 14
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 18
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 10
| Diferencial
| 9
|  
|-
! 10
| 28
|  Bernard Collomb
| Lotus-Climax
| 10
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! Ods
| 17
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 9
| Pnevmatika
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 7
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 10
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 6
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario de Araujo Cabral
| Cooper-Climax
| 6
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 24
|  Ian Burgess
| Scirocco-BRM
| 5
| Krmil. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 23
|  Tony Settember
| Scirocco-BRM
| 5
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 3
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 2
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 21
|  Chris Amon
| Lola-Climax
| 1
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 1
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Lorenzo Bandini
| BRM
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Andre Pilette
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Ian Raby
| Gilby-BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Tim Parnell
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Kurt Kuhnke
| Lotus-Borgward
|  
|  
|  
|  
|-
! WD
| 11
|  Phil Hill
| ATS
|
| Poškodovan dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 12
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
|
| Poškodovan dirkalnik
|
|
|-
! WD
| 19
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963